Rat svjetova (roman), roman Herberta Georgea Wellsa iz 1898.
 Rat svjetova (radio), radio-drama Orsona Wellesa iz 1938.
 Rat svjetova (1953), filmska adaptacija iz 1953.
 Rat svjetova (2005), filmska adaptacija Stevena Spielberga iz 2005.